— колишня японська професійна тенісистка. 
Здобула чотири одиночні титули туру WTA.
Найвищу одиночну позицію світового рейтингу — 14 місце досягнула 6 лютого 1995, парну — 98 місце — 30 січня 1995 року.

Фінали Туру WTA

Одиночний розряд: 7 (4–3)

Performance timeline

Примітки

Посилання 
 
 

Народились 1973
Японські тенісистки
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 1992
Призери Азійських ігор з тенісу